Tiago – jeden z portugalskich odpowiedników imienia Jakub (innym jest Jacó)

Osoby o imieniu Tiago
 Tiago Mendes (ur. 1981) – piłkarz portugalski 
 Tiago Monteiro (ur. 1976) – kierowca wyścigowy 
 Tiago Splitter (ur. 1985) – brazylijski koszykarz
 Tiago de Melo Marinho (ur. 1981) – brazylijski futsalista